

Persone
 Ancillotto Ancillotti (1914-1998) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Bruno Ancillotti (1952) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Mario Ancillotti (1946) – flautista italiano

Altro
 Ancillotti –  azienda motociclistica italiana